El término pilote puede referirse, en esta enciclopedia:

 en la cimentación, a un pilote, un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras;
 a Pilote, una revista de historietas francesa.